Кюель-Юрях () — топоним (тип: гидроним) в России якутского происхождения. В основе два географических термина , передаваемый как «кюеле/ кюёле/ кюель/ кюёль», со значением «озеро», «озёрный» и , со значением «речка», «ручей».

 Кюель-Юрях — озеро, Республика Саха (Якутия), координаты 67°03' с. ш. 125°46' в. д..
 Кюель-Юрях — река, Республика Саха (Якутия), координаты 71°47' с. ш. 144°13' в. д..
 Кюель-Юрях — река, Республика Саха (Якутия), координаты 64°10' с. ш. 114°46' в. д..
 Кюель-Юрях — река, Республика Саха (Якутия), координаты 67°22' с. ш. 124°49' в. д..
 Кюель-Юрях — река, Республика Саха (Якутия), координаты 65°13' с. ш. 122°42' в. д..
 Кюель-Юрях — река, Республика Саха (Якутия), координаты 60°21' с. ш. 113°29' в. д..
 Кюель-Юрях — река, Республика Саха (Якутия), координаты 61°18' с. ш. 124°13' в. д..
 Кюель-Юрях — река, Республика Саха (Якутия), координаты 62°52' с. ш. 120°27' в. д..
 Кюель-Юрях — река, Республика Саха (Якутия), координаты 60°05' с. ш. 112°15' в. д..
 Кюель-Юрях — река, Республика Саха (Якутия), координаты 59°30' с. ш. 119°21' в. д..
 Кюель-Юрях — река, Республика Саха (Якутия), координаты 59°59' с. ш. 112°58' в. д..
 Кюель-Юрях — падь, Республика Саха (Якутия), координаты 60°46' с. ш. 131°19' в. д..
 Кюель-Юрях — река, Республика Саха (Якутия), координаты 60°02' с. ш. 127°24' в. д..
 Кюель-Юрях — река, Республика Саха (Якутия), координаты 66°41' с. ш. 125°27' в. д..
 Кюель-Юрях — река, Республика Саха (Якутия), координаты 65°12' с. ш. 117°43' в. д..
 Кюель-Юрях — река, Республика Саха (Якутия), координаты 65°57' с. ш. 131°37' в. д..
 Кюель-Юрях — река, Республика Саха (Якутия), координаты 73°42' с. ш. 140°58' в. д..
 Кюель-Юрях — река, Республика Саха (Якутия), координаты 60°43' с. ш. 119°30' в. д..

Примечания

См. также 
 Кюель-Юрюе